Mees est un terme pouvant désigner:

Patronyme
 Charles E. Mees (1882-1960), scientifique britannique
 Gerlof Mees (1926-2013), ichtyologiste et ornithologue néerlandais
 Guy Mees (1935-2003), artiste contemporain belge
 Helga Mees (1937-2014), escrimeuse allemande
 Joseph-Henri Mees (1777-1858), compositeur et chef d'orchestre belge
 Victor Mees (1927-2012), footballeur belge

Toponyme
 Mées est une commune française des Landes
 Canton des Mées, ancienne division administrative française

Autre 
 MEES, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec
 Ligne de Mees, ligne blanche de décoloration des ongles.

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme